Первый дивизион 2017/2018 () — 62-й сезон Первого дивизиона Нидерландов по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 18 августа 2017 года и закончился 28 апреля 2018 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
Первый дивизион Нидерландов 2017/18 на сайте rsssf.com 

2017/2018
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2017 году
Спорт в Нидерландах в 2018 году